Sawant ist der Familienname folgender Personen:

 Kshama Sawant (* 1973), indischstämmige US-amerikanische Politikerin
 Prajakta Sawant (* 1992), indische Badmintonspielerin
 Pramod Sawant (* 1973), indischer Politiker
 Rakhi Sawant (* 1978), indische Schauspielerin, Tänzerin und Politikerin